Osoby o tym nazwisku:
 Carlos Santana – muzyk
 Ubaldo Santana – rzymskokatolicki arcybiskup

Miejscowości o tej nazwie:
 Santana – miasto na Wyspach Świętego Tomasza i Książęcej
 Santana – miejscowość w gminie Figueira da Foz w Portugalii
 Santana – miasto i gmina na Maderze w Portugalii
 Santana – miejscowość w gminie Portel w Portugalii
 Santana – miasto w stanie Amapá w Brazylii
 Santana – miejscowość w departamencie Boyacá w Kolumbii

Inne:
 Santana – zespół muzyczny Carlosa Santany
 Santana Motor S.A. – hiszpańska firma produkująca samochody terenowe